Pío Cabanillas Gallas (1923-1991), polític gallec
 Pío Cabanillas Alonso (1958), polític madrileny, fill de l'anterior